
Termin -{DRI}- ima više značenja.
 Inhibitor preuzimanja dopamina, klasa lekova
 Deklarativno referencijalni integritet, u bazama podataka